Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие два формирования корпуса:
 8-й стрелковый корпус (1-го формирования)
 8-й стрелковый корпус (2-го формирования)